Gablentz ist der Familienname folgender Personen:

 Hildegard von der Gablentz (1901–1961), deutsche Politikerin (CDU), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses (MdA)
 Otto von der Gablentz (Major) (1867–1916), preußischer Major und Kommandeur des Infanterie-Regiments 159
 Otto von der Gablentz (1930–2007), deutscher Diplomat
 Otto Heinrich von der Gablentz (1898–1972), deutscher Politologe und Widerstandskämpfer

 
Siehe auch:
 Gabelentz, meißnisches Adelsgeschlecht